

Праг — місто, штат Оклахома
 Праг — селище, штат Небраска

Див. також 
 Прага (значення)